El término Tasso hace referencia a varios artículos:

Personas
Giovanni Battista del Tasso (1500 – 1555), escultor y arquitecto florentino.
Bernardo Tasso (1493 - 1569), escritor italiano.
Torquato Tasso (1544 – 1595), poeta italiano, hijo del anterior.
Ollanta Humala Tasso, ex presindete del Perú (1962 –)
Valérie Tasso (1969 –), sexóloga francesa.

Lugares
Tasso, comuna en Córcega (Francia).

Artes
Torquato Tasso, obra teatral de Johann Wolfgang von Goethe basada en la vida del anterior.
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico de Franz Liszt inspirado en dicha obra.